Franz Wohlfahrt ist der Name folgender Personen:

* Franz Wohlfahrt (Komponist) (1833–1884), deutscher Komponist und Violinpädagoge
 Franz Wohlfahrt (Manager) (* 1959), österreichischer Wirtschaftsjurist und Manager
 Franz Wohlfahrt (Fußballspieler) (* 1964), österreichischer Fußballspieler